Hüttenschmid ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Gustav Friedrich Hüttenschmid (1774–1839), deutscher Apotheker, tätig in Zürich
 Ludwig Friedrich Hüttenschmid (1777–1828), württembergischer Verwaltungsbeamter